Le tournoi de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Heather Watson remporte le simple dames. En finale, elle bat Kirsten Flipkens, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Arantxa Parra Santonja.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2016
Monterrey
Sport au Mexique en 2016
Tennis en février 2016
Tennis en mars 2016